Маслятино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Маслятино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Маслятино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.